John de Vries kan syfta på:

John de Vries (bildesigner) (20 århundradet), nederländsk formgivare av bilar, lastbilar och bussar
John de Vries (racingförare) (född 1966), australisk racingförare